Zvole kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zvole (okres Praha-západ)
 Zvole (okres Šumperk)
 Zvole (okres Žďár nad Sázavou)